Sokolski dom je lahko:
 Sokolski dom Novo mesto
 Sokolski dom Tabor, Ljubljana
 Sokolski dom Kočevje, zdaj Šeškov dom
 Sokolski dom Celje / Maribor?